DTN peut désigner :
 directeur technique national, dans certains  pays francophones, le responsable d'un sport et de sa mise en place au niveau national ;
 delay-tolerant networking (en français, réseau tolérant aux délais), un réseau informatique conçu pour supporter des latences de plusieurs minutes.